

Biografia 
Era figlio di Jurij Dolgorukij, Gran Principe di Kiev. Dopo aver rifiutato il trono di Kiev nel 1171, successe al fratellastro Andrej I al Principato di Vladimir-Suzdal nel 1175, dopo aver sconfitto il nipote Jaropolk Rostislavič (Ярополк Ростиславич). Morì l'anno seguente, lasciando il trono al fratello Vsevolod III.

Famiglia 

Si sposò Fevronia, da cui ebbe due figli:

 Boris
 Prebrana (Maria), che nel 1178 fu data in spose a Vladimir Svjatoslavič, nipote di Vsevolod Olgovič.

Ascendenza

Altri progetti 

Michele I di Vladimir
Michele I di Vladimir